

Astronomia
Cratere Teruel – cratere sulla superficie dell'asteroide 253 Mathilde

Geografia
Colombia
Teruel – comune del dipartimento di Huila
Spagna
Teruel – capoluogo della comunidad de Teruel (provincia di Teruel, Aragona) e sede della diocesi di Teruel e Albarracín

Guerra
Teruel MRL – modello di lanciarazzi in dotazione all'esercito spagnolo
Teruel – secondo nome del cacciatorpediniere Guglielmo Pepe (una volta ceduto dalla Regia Marina all'esercito spagnolo)

Sport
Club Deportivo Teruel – società di calcio di Teruel (Spagna)
Club Voleibol Teruel – società di pallavolo di Teruel (Spagna)